Мученицы компьенские (, ум. 17 июля 1794 г., Париж, Франция) — группа блаженных Римско-Католической церкви, шестнадцать сестёр-кармелиток, казнённых в революционном Париже в правление Максимилиана Робеспьера по обвинению в контрреволюционной деятельности.

Арест и казнь 
В августе 1789 года Великая французская революция добралась до города Компьень: монастырь, где проживали сёстры, закрыли, а они сами поселились на частных квартирах. Через год монахини дали обет, обязующий их служить не только свободе, но и равноправию в своей стране.

В 1794 году женщины фиктивно отказались от предыдущей присяги; впрочем, власть была недовольна таким поворотом событий — ведь тогда компромисс духовенства с революционерами выглядел не в самом выгодном свете. Кармелиток арестовали и заключили в тюрьму Консьержери. Революционный трибунал обвинил их в фанатизме с трактовкой «враги народа, устроившие заговор против его суверенитета». Сестёр и прислужниц гильотинировали на площади Нации.

Список мучениц 
В число лиц, казненных в Париже, входят: четырнадцать монахинь и послушниц, а также две служительницы (которые «не донесли» на остальных «нации»).

Монахини 
 Сестра Тереза святого Августина, настоятельница (Мари-Мадлен-Клодина Лидуан, род. 1752, из Парижа);
 Сестра святого Людовика, помощница настоятельницы (Мари-Анна Бридо, род. 1752, из Бельфора);
 Сестра Генриетта Иисуса, бывшая настоятельница (Мари Франсуаза Габриелла де Круасси, род. 1745, из Парижа);
 Сестра Мария Распятия Христова (Мари-Анна Пьекур, род. 1715, из Парижа);
 Сестра Шарлотта Воскресения Христова, помощница настоятельницы и ризничья (Анна Мари Мадлен Франсуаза Туре, род. 1715, из Муи);
 Сестра Евфрасия Непорочного зачатия Девы Марии (Мари Клод Сиприенна Брар, род. 1736, из Бурта);
 Сестра Тереза Непорочного Сердца Марии (Мари-Анна Аниссе, род. 1740, из Реймса);
 Сестра Юлия-Луиза Иисуса, вдова (Роза Кретьен де Нёвиль, род. 1741, из Эврё);
 Сестра Тереза святого Игнатия (Мари-Габриелла Трезель, род. 1743, из Компьеня);
 Сестра Мария-Генриетта Божественного Провидения (Мари-Анна Пельра, род. 1760, из Кажара);
 Сестра Констанция, послушница (Мари-Женевьева Мёнье, род. 1765, из Сен-Дени).

Светские сёстры 
 Сестра святой Марты (Мари Дюфур, род. 1742, из Барра) — член третьего ордена, терциарка;
 Сестра Мария Святого Духа (Анжелика Руссель, род. 1742, из Френа) — член третьего ордена, терциарка;
 Сестра святого Франциска Ксаверия (Жюльетта Вероло, род. 1764, из Линьера) — член третьего ордена, терциарка.

Послушницы 
 Катрин Суарон, род. 2 февраля 1742 г., из Компьеня;
 Тереза Суарон, род. 1748 г., из Компьеня.

Прославление 
27 мая 1906 года компьенские мученицы были беатифицированы Римским папой Пием X.

День памяти в Католической церкви — 17 июля.

В искусстве 
В 1957 году французский композитор Франсис Пуленк написал оперу «Диалоги кармелиток», посвящённую трагической судьбе компьенских мучениц. В 1960 по сюжету новеллы Гертруды ла Форт «Последняя на эшафоте» был снят франко-итальянский фильм под названием «Диалог кармелиток».

См. также 
 Святая Екатерина (значения)
 Орден босых кармелитов
 Список казней раннехристианских мучеников

Литература 
 Terrye Newkirk «The Mantle of Elijah: The Martyrs of Compiègne as Prophets of Modern Age»

Ссылки 
 http://krotov.info/ 
 http://1789-revolution.livejournal.com/ 
 История мученичества 

Католические монахини Франции
Умершие в Париже
Религия в период Французской революции
Католические блаженные
Группы святых
Блаженные кармелиты
Казнённые во время Великой французской революции на гильотине
Похороненные на кладбище Пикпюс